Echinostelium — рід грибів родини Echinosteliaceae. Назва вперше опублікована 1873 року.

Класифікація 
До роду Echinostelium відносять 18 видів:

Примітки

Джерела 
 Rostafinsky, J.T. 1873. Versuch eines Systems der Mycetozoen. :1-21 - P.7

Роди грибів